

Ігенчеляр — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Ігенчеляр — присілок, Кігинський район, Башкортостан

Див. також 
 Ігенче